Bench steht für:
 Bench (Volk), Ethnie in Äthiopien
 Bench (Sprache), Sprache in Äthiopien
 Bench (britisches Unternehmen), britisches Modeunternehmen
 Bench (philippinisches Unternehmen), philippinisches Modeunternehmen
 Bench (Woreda), Verwaltungsbezirk in Äthiopien

Bench ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Bench (* 1947), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Benchmark (Vergleichsmaßstab)
 Bench Lake, Bench Lakes, King’s Bench (Begriffsklärungen)